Alvito – comune italiano del Lazio
 Alvito – comune portoghese dell'Alentejo
 Alvito - quartiere di Lisbona